

Scienze 
 MeSH – acronimo di Medical Subject Headings, un vocabolario controllato utilizzato per l'indicizzazione degli articoli delle riviste biomediche
Mesh – ampiezza di una partizione di un intervallo, in matematica

Informatica 
 Wireless mesh network – rete informatica a maglie, implementata tramite una LAN wireless
 Mesh poligonale – collezione di vertici, spigoli e facce che definiscono la forma di un oggetto poliedrico nella computer grafica 3D

Musica 
 Mesh – gruppo musicale inglese attivo dal 1992

Altro 

 Mesh – unità di misura di materiali a maglia utilizzati per separare delle particelle per misura

 Mesh – un materiale o tessuto costituito da una maglia fili collegati di metallo, fibra od altri materiali flessibili e duttili